Oostende-Brugge Ten Miles was een hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl (16,1 km) die sinds 1994 jaarlijks werd gehouden. Het parcours liep door de polders langs het kanaal van Oostende naar Brugge. In 2018 vond de laatste editie plaats.

Parcoursrecords
 Mannen: 45.59 - Julius Muriuki  (2008)
 Vrouwen: 52.33 - Pamela Chepchumba  (2000)
 Handbikers: 44.51 - Ward D'Hulster  (2015)

Uitslagen

Externe link 
 Officiële website (archieflink)

Referenties 

Atletiekwedstrijd in Vlaanderen
Hardloopwedstrijd over 10 mijl
Sportevenement in Brugge
Sportevenement in Oostende